Elbetunnel (A7), de nieuwe Elbetunnel, deel van de A7
St. Pauli-Elbtunnel, de oude Elbetunnel, tussen Hamburg-Sankt Pauli en Steinwerder